Eutymiusz — imię męskie pochodzenia greckiego, od gr. Ευθυμιος (Euthymios), które oznaczało: "w dobrym nastroju", wywodząc się od słowa ευθυμος (euthymos), stanowiącego złożenie członów ευ - "dobry" i θυμος (thymos) "dusza, duch". Imię to nosili liczni święci.

Eutymiusz imieniny obchodzi 20 stycznia, 11 marca, 5 maja, 29 sierpnia i 15 października.

Znane osoby noszące imię Eutymiusz:
 Eutymiusz Wielki (zm. 473) — święty prawosławny
 Eutymiusz Młodszy (zm. 898) - opat, święty katolicki
 Xenophon Euthymiou Zolotas — ekonomista grecki, przez kilka miesięcy sprawujący funkcję premiera
 Eftimis Kuluris (ur. 1996) – grecki piłkarz 

Męskie imiona greckie